PHC est un sigle pouvant désigner :
 les Partenariats Hubert Curien du ministère des Affaires étrangères français ;
 la psychose hallucinatoire chronique ;
 le Parti de l'héritage chrétien du Canada (en anglais : CHP Canada), un parti politique fédéral du Canada ;
 Plantations et huileries du Congo, une entreprise basée à Kinshasa, en République démocratique du Congo ;
 Potentially Hazardous Comet (objet potentiellement dangereux), en astronomie ;
 Paris Hardcore regroupant les groupes parisiens jouant du Hardcore. Ce sigle est notamment utilisé par le groupe Providence ;
 Potencial Hardcore, un label discographique indépendant espagnol.
 Post-hardcore.